Andrea di Niccolò – pittore italiano
 Domenico di Niccolò – scultore italiano
 Gelasio di Niccolò – pittore italiano
 Pasqualino di Niccolò – pittore italiano